

Persone 
 John Bentsen – pseudonimo della scrittrice danese Jenny Blicher-Clausen
 Ken Bentsen – politico statunitense
 Kim Bentsen – calciatore norvegese, centrocampista
 Lloyd Bentsen – politico statunitense